James Murray (XVI/XVII w.) – szkocki budowniczy okrętów, kontradmirał pod Oliwą
 James Murray (1721–1794) – pierwszy gubernator generalny Brytyjskiej Kanady
 James Murray (1782–1837) – oficer armii brytyjskiej, poseł do Parlamentu i członek Izby Lordów
 James Murray (1837–1915) – szkocki leksykograf, główny redaktor Oxford English Dictionary
 Jimmy Murray (1880–1933) – szkocki piłkarz
 James Murray (1901–1936) – amerykański aktor
 James D. Murray (ur. 1931) – brytyjski matematyk, autor Mathematics and Biology
 James F. Murray (1919–1965) – amerykański historyk, prawnik, senator
 James Albert Murray (ur. 1932) – amerykański duchowny katolicki, biskup
 Jimmy Murray (1933–2015) – szkocki piłkarz
 Jimmy Murray (1935–2008) – angielski piłkarz
 James Murray (ur. 1946) – amerykański saneczkarz
 James Murray (ur. 1975) – brytyjski aktor
 James Murray (ur. 1983) – brytyjski polityk, parlamentarzysta w latach 2019-2024
 Jamie Murray (ur. 1986) – szkocki tenisista